Amphoe Sichon () ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Norden der Provinz Nakhon Si Thammarat. Die Provinz Nakhon Si Thammarat liegt in der  Südregion von Thailand, etwa 780 km südlich von Bangkok an der Ostküste der Malaiischen Halbinsel zum Golf von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Bezirke (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Tha Sala und Nopphitam in Nakhon Si Thammarat, Kanchanadit und Don Sak in der Provinz Surat Thani sowie Khanom wiederum in Nakhon Si Thammarat. Nach Osten liegt der Golf von Thailand.

Der Nationalpark Namtok Si Khit liegt ebenfalls im Landkreis Sichon.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Sichon ist in neun Gemeinden (Tambon) eingeteilt, welche wiederum in 106 Dörfer (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Sichon () besteht aus Teilen des Tambon Khanom.
 Thung Sai () besteht aus dem gesamten Tambon Thung Sai.

Außerdem gibt es acht „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Sichon von amphoe.com (in Thai)
 Informationen zum Nationalpark Namtok Si Khit (englisch)

Einzelnachweise 

Sichon